Edgewood kan syfta på flera olika amerikanska orter och städer, däribland

 Edgewood, Iowa
 Edgewood, Kentucky
 Edgewood, Maryland
 Edgewood, Washington